Кибра — значения:

 Кибра — деревня, Юрьянский район, Кировская область
 Кибра — прежнее название села Куратово в Сысольском районе Республики Коми